Tennessee-Armee ist der Name folgender Armeen:

 Army of Tennessee, Armee des konföderierten Heeres
 Army of the Tennessee, Armee des Heeres der Union